Meyberg ist der Name folgender Personen:
 Alexander Meyberg (* 1968), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Kurt Meyberg (* 1936), deutscher Mathematiker